LVSA steht für:
 Landesverband des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V.
 Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt, siehe Deutscher Leichtathletik-Verband
 Marburger Bund LVSA e.V., einem regionalen Verband im Marburger Bund

Abkürzung